Муниципальное образование Двориковское — сельское поселение в Воловском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Дворики.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Тульской области от 3 марта 2008 года № 975-ЗТО «О переименовании муниципального образования „Воловский район Тульской области“».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Воловского района Тульской области
Сельские поселения Тульской области